Александр I Маврокордат (молд. и рум. Александру I Маврокордат, ; 1742—1812) — господарь Молдавского княжества в 1782—1785 годах, прозванный Делибеем за свою хитрость. Фанариот. 

Сын Константина Маврокордата и Екатерины Розетти, он наследовал в мае 1782 года Константину Мурузи, свергнутому Портой после интриг русского посла в Константинополе. Своим назначением он обязан тому же послу.

Маврокордат был смещён в январе 1785 года по требованию Райчевича, консула Австрии в Молдавии, который пожаловался правительству Османской империи на то, что Маврокордатос плохо принял его, представителя императора Священной Римской империи. Возможно, на самом деле это было связано с австро-российской борьбой за влияние в Молдавии: Габсбурги с 1775 года занимали Буковину, а русские цари хотели овладеть Буджаком и дельтой Дуная.

По словам Александра Стурдза, Маврокордат был известен своим «разносторонним и сложным характером», что дало ему турецкое прозвище «Делибей».

Умер в апреле 1812 года.

Примечания

Источники 
 Alexandru Dimitrie Xenopol Histoire des Roumains de la Dacie trajane : Depuis les origines jusqu'à l'union des principautés. E Leroux Paris (1896).
 Alexandre A.C. Sturdza L'Europe Orientale et le rôle historique des Maurocordato (1660-1830) Librairie Plon Paris (1913), p. 243-245.
 Nicolas Iorga Histoire des Roumains et de la romanité orientale. (1920)
 (in Romanian) Constantin C. Giurescu & Dinu C. Giurescu, Istoria Românilor Volume III (depuis 1606), Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, București, 1977.
 Mihail Dimitri Sturdza, Dictionnaire historique et généalogique des grandes familles de Grèce, d'Albanie et de Constantinople, M.-D. Sturdza, Paris, chez l'auteur, 1983 ASIN B0000EA1ET.
 Jean-Michel Cantacuzène, Mille ans dans les Balkans, Éditions Christian, Paris, 1992. ISBN 2-86496-054-0
 Gilles Veinstein, Les Ottomans et la mort (1996) ISBN 9004105050.
 Joëlle Dalegre Grecs et Ottomans 1453-1923. De la chute de Constantinople à la fin de l'Empire ottoman, Éditions L'Harmattan Paris (2002)  ISBN 2747521621.
 Jean Nouzille La Moldavie, Histoire tragique d'une région européenne, Ed. Bieler (2004), ISBN 2-9520012-1-9.
 Traian Sandu, Histoire de la Roumanie, Éditions Perrin (2008).

Умершие в 1812 году
Родившиеся в 1742 году
Правители Молдавского княжества